Tscherniwzi (ukrainisch ) ist der offizielle Name zweier Orte in der Ukraine:
 Czernowitz, ehemalige Hauptstadt der Bukowina und Oblastzentrum der Oblast Tscherniwzi
 Tscherniwzi (Winnyzja), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Winnyzja